

Patronyme 

 Nazmiye Oral (1969-) actrice et femme de lettres turco-néerlandaise.

Toponyme 

 Oral, ville du Kazakhstan.

Autres 
 Communication orale, mode de communication ;
 Consonne orale, type de consonne ;
 Oralité, fait de civilisation ;
 Voie orale, voie d'administration de médicament ;
 Stade oral, stade de la théorie de la sexualité infantile freudienne.